Yuki Ono puede referirse a:
 Yūki Ono (小野 友樹, * 1984), actor de voz y cantante japonés.
 Yūki Ōno (大野 勇樹, * 1985), luchador profesional japonés.